Гребёнкин — русская фамилия. Известные носители:

 Гребёнкин, Анатолий Викторович (род. 1948) — советский и российский учёный и государственный деятель, председатель Свердловского областного Совета народных депутатов в 1991—1993 годах.
 Гребёнкин, Андрей Иванович — офицер Русской Императорской армии, капитан, Георгиевский кавалер (№ 6887; 3 декабря 1842).
 Гребёнкин, Афанасий Давыдович (1840—1888) — офицер Русской Императорской армии, полковник, Георгиевский кавалер (№ 10235; 25 декабря 1865).
 Гребёнкин, Валерий Витальевич (род. 1961) — украинский шашист.
 Гребёнкин, Дмитрий Михайлович (1970—2000) — российский офицер, Герой Российской Федерации.
 Гребенкин, Игорь Николаевич (род. 1966) — российский историк.
 Гребёнкин, Константин Фридэнович (род. 1955) — специалист в области атомного оружия, член-корреспондент РАН (2019).
 Гребёнкин, Олег Анатольевич (род. 1958) — депутат Государственной думы России.
 Гребёнкин, Фёдор Алексеевич (1907—1996) — советский военачальник, полковник, кавалер ордена Жукова.

Гребёнкина